Haughton Hall ist der Name folgender Landhäuser in England:

 Haughton Hall (Cheshire) bei Haughton, Grafschaft Cheshire
 Haughton Hall (Shropshire) in der Haughton Lane, Shifnal, Grafschaft Shropshire